Овад — прізвище.

 Петро Овад (1941—2006) — громадський і релігійний діяч, греко-католицький священик.
 Ярослав Овад (1920—2003) — громадський діяч, хорунжий 14 гренадерської дивізізії Ваффен СС «Галичина».